Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2009 waren ein Tennis-Hartplatzturnier in Mason bei Cincinnati, das als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2009 war und vom 10. bis zum 16. August 2009 ausgetragen wurde.

Titelverteidigerin im Einzel war Nadja Petrowa und im Doppel Marija Kirilenko und Nadja Petrowa. Siegerin im Dameneinzel wurde Jelena Janković, die Dinara Safina mit 6:4, 6:2 besiegte. Im Damendoppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber gegen das spanische Doppel Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez mit 6:3, 0:6, 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Mason (Ohio)